Königsfeld ist der Name folgender Orte:

Gemeinden in Deutschland:
 Königsfeld (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Königsfeld (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen
 Königsfeld (Eifel), Gemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Königsfeld (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Bamberg, Bayern
 Königsfeld im Schwarzwald, Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
Ortsteile in Deutschland:
 Königsfeld (Ennepetal), Ortsteil der Stadt Ennepetal im Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Königsfeld (Freyung), ehemaliger Ortsteil der Stadt Freyung im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Königsfeld (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Bosnien und Herzegowina:
 deutscher Name der Gemeinde Dubrava
Tschechien:
 deutscher Name der Gemeinde Anenská Studánka im Okres Ústí nad Orlicí
 deutscher Name von Královo Pole, Stadtteil von Brno
 deutscher Name des Kulturdenkmals Královské pole bei Ústí nad Labem
Ukraine:
 deutscher Name des Ortes Ust-Tschorna (Усть-Чорна) in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw

Königsfeld steht für:
 Königsfeld (Adelsgeschlecht, Bayern), bayerisches Uradelsgeschlecht

Königsfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Georg von Königsfeld (1679–1750); bayerischer Konferenzminister und Reichsvizekanzler
 Joseph Anton von Königsfeld (1749–1805), bayerischer Prälat und Landschaftsverordneter
 Katharina Königsfeld (* 1988), deutsche Pianistin

Siehe auch:
 Königsfelde
 Königsfelden